Tomčić ist der Familienname folgender Personen:
 Zlatko Tomčić (* 1945), kroatischer Politiker
 Zoran Tomčić (* 1970), kroatischer Fußballspieler